Zinner – cratere lunare
4615 Zinner – asteroide della fascia principale
Ernst Zinner – astronomo tedesco
Nick Zinner – chitarrista statunitense